Методи В. Ципушев () е търговец и политик от Кралство Югославия.

Биография 
Роден е в източномакедонския град Радовиш на 15 август 1891 година. В 1913 година завършва с последния двадесет и седми випуск Солунската българска мъжка гимназия. Остава в Сърбия и после в Кралството на сърби, хървати и словенци и се занимава с търговия. В 1926 година е избран за областен представител на Брегалнишка област. На парламентарните избори в 1927 година е кандидат с програмата на бившата Народна радикална партия от листата. На изборите в 1931 година е избран за народен представител.

Родословие

Бележки 

Югославски политици
Родени в Радовиш
Сърбомани
Двадесет и седми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Ципушеви